Příjmení Hluchý nese více různých osobností:

 Jakub Hluchý (1894–1958) – důstojník a protifašistický bojovník
 Ján Hluchý (1925–1994) – československý basketbalista
 Milan Hluchý (* 1985) – český hokejový útočník

Související články 
 Hluchota